107-й отдельный танковый батальон — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Батальон сформирован  09.08.1941 года в районе Алакуртти на базе 3-го танкового батальона 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии и некоторых других танков, оставшихся в распоряжении армии после отбытия 1-й танковой дивизии. Вероятнее всего (за отсутствием в то время и в том районе каких-то иных танков), в течение конца июля — большей части августа 1941 года не имел номера, что отражено в Справочнике боевого состава советской армии.

В составе действующей армии с 09.08.1941 по 13.02.1942 года.

На вооружении батальона были разные типы танков, в том числе 13 Т-28. В боях  июля-августа 1941 года на кандалакшском направлении батальон понёс немалые потери и на 01.09.1941 года в строю были только 3 Т-28, а также 12 БТ, 5 Т-26 и 5 ЛХТ-133. Вёл бои там же в течение 1941 года и начала 1942 года.

13.02.1942 года батальон переименован в 429-й отдельный танковый батальон

Подчинение

Командиры

Ссылки 
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 29 бронетанковых частей и подразделений (отдельных батальонов, дивизионов, рот и бронепоездов) со сроками их вхождения в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Танковые батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году